Рубанова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Рубанова, Елена Иосифовна (род. 1942) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2018).
 Рубанова, Ирина Ивановна (род. 1933) — советский и российский критик, заслуженный деятель культуры ПНР.
 Рубанова, Наталья Фёдоровна (род. 1974) — российский прозаик, сценаристка, поэтесса, критик, редактор, переводчица, журналистка.